O clube de futebol Guarani, pode se referir a clubes de futebol homônimos:

 Club Guaraní — clube de futebol do Paraguai

 Ceará 
 Guarany Sporting Club — de Sobral
 Guarani Esporte Clube (Ceará) — de Juazeiro do Norte

 Bahia 
 Guarani Futebol Clube (São Sebastião do Passé)
 Associação Desportiva Guarany — de Salvador

 Minas Gerais 
 Guarani Esporte Clube (Minas Gerais) — de Divinópolis
 Guarani Futebol Clube (Pouso Alegre)
 Guarani Futebol Club — de Pouso Alegre

 Pará 
 Guarany Futebol Clube (Belém) — clube de futebol extinto

 São Paulo 
 Guarani Futebol Clube — de Campinas
 Guarani Saltense Atlético Clube — Sumaré

 Santa Catarina 
 Guarani Esporte Clube (Santa Catarina) — de Blumenau
 Guarani de Palhoça Futebol Ltda — de Palhoça

 Rio Grande do Sul 
 Guarani Futebol Clube (Alegrete)
 Esporte Clube Guarani — de Venâncio Aires
 Guarany Futebol Clube — de Bagé
 Guarany Futebol Clube (Cachoeira do Sul)
 Guarany Futebol Clube (Camaquã)
 Sport Club Guarany — de Cruz Alta
 Grêmio Atlético Guarany — de Garibaldi
 Sport Club Guarany (Rosário do Sul)

 Sergipe 
 Associação Atlética Guarany — de Porto da Folha

Desambiguação
Desambiguações de esportes